R35 oder R 35 steht für:
 R 35, französischer Panzer des Zweiten Weltkrieges, siehe Renault R-35

Motorräder:
 BMW R 35
 EMW R 35

Straßen:
 R35 (Jordanien), Fernstraße in Jordanien
 Dálnice 35, Autobahn in Tschechien
 Rychlostní silnice 35, Schnellstraße in Tschechien

Abkürzung